Râul Valea lui Ion se poate referi la:

 Valea lui Ion - afluent al Râului Câinelui
 Valea lui Ion - afluent al Râului Ohaba